Альбула (пасмо) — гірський хребет в Альпах
 Альбула (річка) — притока Хінтеррайн
 Альбула (район) — район в кантоні Граубюнден
 Альбула/Альфра, муніципалітет
 Альбула (перевал) — перевал в Альпах
 Альбулабан — частина Ретійської залізниці
 Альбула (тунель) — розташований на Альбулабані
 Альбула (озеро) - озеро на перевалі Альбула